"Vírus" é um single do Iron Maiden, lançado em 1996. É o primeiro single desde 1980 "Women in Uniform", que não aparece em nenhum álbum oficial de estúdio do Iron Maiden. Foi, no entanto, caracterizado como um novo circuito de retrospectiva da carreira da banda. É a única canção do Iron Maiden a ser creditada aos dois guitarristas da banda.

Faixas

CD 1
"Virus (Short Version)" (Blaze Bayley, Dave Murray, Janick Gers, Steve Harris) - 3:54
"My Generation" (The Who) - 3:38
"Doctor Doctor" (UFO) - 4:50

CD 2

"Virus" (Blaze Bayley, Dave Murray, Janick Gers, Steve Harris) - 6:14
"Sanctuary" - 3:34
"Wrathchild" - 3:07

12" disc

"Virus" (Blaze Bayley, Dave Murray, Janick Gers, Steve Harris) - 6:14
"Prowler" - 4:20
"Invasion" - 3:07

Créditos
"Virus", "My Generation", "Doctor Doctor"
 Blaze Bayley – vocais
 Dave Murray – guitarra
 Janick Gers – guitarra, backing vocals
 Steve Harris – baixo, backing vocals
 Nicko McBrain – bateria

"Prowler", "Invasion"
 Paul Di'Anno – vocais
 Dave Murray – guitarra
 Steve Harris – baixo, backing vocals
 Doug Sampson – bateria

"Sanctuary", "Wrathchild"
 Paul Di'Anno – vocais
 Dave Murray – guitarra
 Tony Parsons - guitarra
 Steve Harris – baixo, backing vocals
 Doug Sampson – bateria

Canções gravadas por Iron Maiden
Singles de 1996
Canções de heavy metal
Canções compostas por Steve Harris
Canções compostas por Janick Gers
Canções compostas por Dave Murray
Canções compostas por Blaze Bayley